Са́н-Пе́дру (, , «святий Петро») — португальська власна назва.

Топоніми

Агуас-ди-Сан-Педру, муніципалітет у штаті Сан-Паулу
 Сан-Педру-ду-Сул (Бразилія)
 Ріу-Гранді, колишня назва муніципалітету Ріо-Гранде в штаті Ріо-Гранде-ду-Сул

Віла-Нова-де-Сан-Педру — парафія.
 Педроган-де-Сан-Педру — парафія.
 Сан-Педру (Ковілян) — парафія.
 Сан-Педру (Фігейра-да-Фош) — парафія.
 Сан-Педру-Велю — парафія.
 Сан-Педру-де-Алвіту — парафія.
 Сан-Педру-де-Валбон — парафія.
 Сан-Педру-де-Еште — парафія.
 Сан-Педру-ду-Ештевал — парафія.
 Сан-Педру-да-Кадейра — парафія.
 Сан-Педру-де-Каштелойнш — парафія.
 Сан-Педру-де-Мерелін — парафія.
 Сан-Педру-де-Олівейра — парафія.
 Сан-Педру-де-Пенаферрін — парафія.
 Сан-Педру-де-Саррасенуш — парафія.
 Сан-Педру-де-Соліш — парафія.
 Сан-Педру-ду-Сул — муніципалітет.
 Сан-Педру-і-Сантіагу — парафія.
 Сан-Педру-Фінш-де-Тамел — парафія.